Таратино — название населённых пунктов в России:

 Таратино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Таратино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Таратино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.